Константин Николаевич Анисимов (род. 14 декабря 1986, Улан-Удэ) — российский телеведущий, сценарист, автор и соведущий программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале», лауреат телевизионной премии «ТЭФИ».

Биография 
Родился 14 декабря 1986 года в городе Улан-Удэ, Республики Бурятия. Ребёнком переехал в город Серпухов, учился в средней общеобразовательной школе № 5.

Окончил Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС), по специальности инженер-технолог продуктов питания.

В студенческие годы начал играть в КВН, два сезона играл в Премьер-лиге, команда «Обратная сторона Москвы», г Мытищи.

В 2008 году в составе команды стал полуфиналистом Премьер-лиги и обладателем Малого Кубка Высшей Украинской Лиги.

Был редактором и ведущим Открытой серпуховской лиги КВН.

После получил приглашение сняться в шоу «Видео Битва» на телеканале СТС.

В 2018 году во время чемпионата мира по футболу был ведущим проекта «Твоя игра» на «Первом канале» с участием БК «Лига Ставок».

С 2011 года входит в авторскую группу «Вечернего Урганта», ведущий рубрик «Китай-город» и «Голос улиц»). Периодически был ведущим шоу вместе с Иваном Ургантом.

В 2020 запустил собственный проект на YouTube канале «ЛАМБОРДЖИНСЫ». Музыкальное шоу «Студия 69», в котором музыканты меняются своими песнями, исполняя чужой хит в своей обработке.

В 2022 году является ведущим музыкального шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ».

Награды 
 2015 год — лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ» за телепередачу «Вечерний Ургант» в номинации лучшая развлекательная программа.
 2018 год — лауреат «ТЭФИ» за телепередачу «Вечерний Ургант» в номинации лучшая развлекательная программа.
 2019 год — лауреат «ТЭФИ» за телепередачу «Вечерний Ургант» в номинации лучшая юмористическая программа/шоу.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Константина Анисимова

Телеведущие Первого канала
Телеведущие XXI века